Кубок КЕСАФА 2015 года — 38-й розыгрыш Кубка КЕСАФА (чемпионата стран Восточной и Центральной Африки), проводимого под патронажем регионального футбольного органа КЕСАФА. Турнир проводился в Эфиопии с 21 ноября по 5 декабря 2015 года.

Первоначально планировалось, что турнир пройдёт в Руанде. Однако в июне 2015 года было объявлено, что хозяйкой соревнований будет Эфиопия в связи с подготовкой Руанды к проведению чемпионата африканских наций в 2016 году.

Участники 
Заявки на участие в турнире подали все 12 стран-участников КЕСАФА. Однако после переноса турнира в Эфиопию от участия в нём отказалась сборная Эритреи в связи с напряжёнными политическими отношениями между Эфиопией и Эритреей. Вместо неё была приглашена сборная Малави.

Таким образом, в турнире приняли участие 12 сборных:

Команды были разбиты на 3 группы, по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы, а также две (лучшие по результатам) команды, занявшие третьи места в группах, выходили в четвертьфинал.

Стадионы

Групповой этап 
Критерий определения мест между командами с равным количеством очков

Если две или более команды финишируют в группе с одинаковым количеством очков, их положение определяется по следующим критериям:

 Количество очков, заработанных в матчах между данными командами;
 Разница голов в матчах между данными командами;
 Количество голов, забитых в матчах между данными командами;
 Разница голов во всех матчах группы;
 Количество голов, забитых во всех матчах группы;
 Жеребьёвка, проводимая организационным комитетом.

Начало всех матчей дано по Стандартному восточноафриканскому времени (UTC+3)

Группа A

Группа В

Группа С

Рейтинг команд, занявших третьи места в группах

Стадия плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 

2015
Футбол в Африке в 2015 году
Ноябрь 2015 года
Декабрь 2015 года
2010-е годы в Эфиопии
Международные соревнования по футболу в Эфиопии